Cette page recense des événements qui se sont produits durant l'année 1794 dans les Pyrénées-Orientales.

Contexte

Chronologie

Janvier

Février

Mars

Avril 
 30, Le Boulou et environs : début de la Bataille du Boulou, qui dure jusqu'au  mai.

Mai 
 , fin de la Bataille du Boulou. On y dénombre près de 5000 morts.

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Naissances

Décès

Annexes

Bibliographie

Notes 

Pyrénées-Orientales
Chronologie des Pyrénées-Orientales
Révolution française dans les Pyrénées-Orientales